Бух-бай-Енбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  70905.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Отто Маурахер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля